Pinkerton peut faire référence à :
 Benjamin Franklin Pinkerton, un personnage de l'opéra Madame Butterfly de Puccini ;
 l'album Pinkerton du groupe Weezer ;
 le détective Allan Pinkerton et l'agence qui porte son nom, la Pinkerton National Detective Agency ;
Emily Cordner-Pinkerton, une éditrice irlandaise ;
 Jay Pinkerton, un humoriste canadien.
 la bande dessinée Pinkerton de Rémi Guérin (scénariste) Sébastien Damour (dessin) et Paolo Francescutto (couleur).

Homonymie de patronyme